Сударев — фамилия; имеет женскую форму Сударева.
 Сударев, Аркадий Викторович (1924—1945) — командир отделения противотанковых ружей, ефрейтор, Герой Советского Союза.
 Сударев, Николай Петрович (род. 1950) — российский селекционер, профессор, создатель одноименной научной школы.
 Сударева, Ольга Александровна (род. 1984) — белорусская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину.

См. также 
 Сударь (значения)